Vicino ist der Familienname von:

 Bruno Vicino (* 1952), italienischer Radrennfahrer
 Giuseppe Vicino (* 1993), italienischer Ruderer